Karczemki – osiedle w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
 Karczemki – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud